Ян Святославич ( — до 1015?) — руський княжич. Представник династії Рюриковичів. Син древлянського князя Святослава Володимировича. Матір невідома: дочка хорватського князя з Боржавського князівства на Закарпатті, або угорської принцеси з роду Стефана І. Онук великого князя київського Володимира Святославича. Небіж Ярослава Мудрого. Помер до настання повноліття, напевно, до 1015 року.

Сім'я 

 Дід: 
 Батько: 
 Матір: NN (хорватська князівна з Боржавського князівства, або угорська принцеса)
 Дядьки і тітки (Володимировичі):

Родовід

Примітки

Бібліографія 
 
 
 

Рюриковичі
Руські княжичі